Lucas Chanavat (ur. 17 grudnia 1994 r. w Le Grand-Bornand) – francuski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Lucas Chanavat pojawił się w 13 grudnia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Bessans, gdzie zajął 18. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. W 2014 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie zajął 13. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie w tej samej konkurencji wywalczył złoty medal.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2015 roku w Davos, gdzie zajął 16. miejsce w sprincie stylem dowolnym, podczas debiutu zdobył również pierwsze punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 13 stycznia 2018 roku w Dreźnie, kończąc sprint stylem dowolnym na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go jedynie Włoch Federico Pellegrino i Johannes Høsflot Klæbo z Norwegii. W sezonie 2017/2018 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji sprintu.

W 2018 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, zajmując 33. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie w sprincie stylem dowolnym był dziewiąty. Był też między innymi szósty w tej konkurencji podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku oraz czwarty w sprincie drużynowym stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994